Dreams Come True Tour (также известный как «Now United Dreams Come True Tour») — третий тур (второй концертный) международной поп-группы Now United. Тур начался 17 ноября в Белу-Оризонти и закончился 24 ноября в Рио-де-Жанейро. В ходе тура было представлено три новые песни: «Live This Moment», «Na Na Na» и «Dana Dana», также был запланирован дебют (но не состоялся) песен: «Wake Up» и «Pas Le Choix».

Пред история 
После трёх приездов Now United в Бразилию в 2019 году, группа объявила о возвращение в эту страну с масштабным концертным туром. Билеты на все концерты были проданы за один день. За десять дней до начала турне Джоалин Лоукамаа(представительница Финляндии) объявила, что не сможет отправиться в тур из-за семейных проблем. Таким образом в тур отправилось лишь 12 участников группы (Ламар Моррис продолжил заниматься сольными проектами)

Подготовка 
За три недели до тура в Лос-Анджелесе, США началась подготовка. К туру было подготовлено семь новых танцевальных номеров, а также были записаны новые песни. Хореографом выступил Кайл Ханагами.
На официальном канале Now United был выпущен (на 24 часа) шоу-сериал «The Road to Dreams Come True», в котором была показана подготовка к туру.

Сет лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры 2019 года